A 2023-as German Masters (hivatalosan a 2023 BetVictor German Masters) egy profi snookertorna volt, melyet 2023. február 1. és 5. között rendeztek a berlini Tempodromban. Ez volt a World Snooker Tour 2022–2023-as snookerszezonjának tizedik pontszerző tornája és emellett a European Masters és Snooker Shoot Out után a harmadik, egyben az utolsó a European Series három versenye közül. Valamint ez volt a 17. German Masters, amelyet először 1995-ben, German Open néven rendeztek meg. A döntőben Ali Carter és Tom Ford játszott egymás ellen. Carter 10–3-as sikerével második alkalommal győzött a German Mastersen.

Díjazás 
A torna összdíjazása  font volt, ebből a győztes  fontot kapott. Az esemény a hetedik a BetVictor Series nyolc eseménye közül, mindegyiket a BetVictor sportfogadási vállalat szponzorálta. Az egyes szakaszokig eljutó játékosok az alábbi díjazásban részesültek:

 Győztes: 80 000 £
 Döntős: 35 000 £
 Elődöntős: 17 500 £
 Negyeddöntős: 11 000 £

 Legjobb 16 közé jutásért: 7500 £
 Legjobb 32 közé jutásért: 4500 £
 Legjobb 64 közé jutásért: 3000 £
 Legmagasabb break: £000 £

 Összesen: 427 000 £

Ágrajz 
A torna fő szakaszának sorsolása alább látható. A félkövérrel szedett játékosok a mérkőzések győzteseit jelölik.

Döntő

Kvalifikáció

A versenyre való kvalifikáció 2022. november 21. és 26. között zajlott a leicesteri Morningside Arenában, Angliában. A selejtezőnek három fordulója volt, ahol az első forduló két előselejtező-mérkőzésből állt. Minden selejtező-mérkőzés öt nyert frame-ig tartott.

Első forduló (előselejtező) 
Első mérkőzés:  Alexander Ursenbacher 5 – 0 Dean Young
Második mérkőzés: Rod Lawler 5 – 0 Mink Nutcharut

Második és harmadik forduló

Százas breakek

Versenyszakasz

A tornán összesen 27 százas breaket löktek.

Kvalifikációs szakasz 

A selejtezőn összesen 60 százas breaket löktek.

Jegyzetek 

2023 a snookerben